Kamil Kreps (né le  à Litoměřice en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de  hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Panthers de la Floride au repêchage d'entrée de 2003. Il a évolué dans la Ligue nationale de hockey avec les Panthers au poste de centre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Battalion de Brampton || LHO ||68 ||19 ||24 ||43 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| Battalion de Brampton || LHO ||53 ||19 ||42 ||61 ||12 ||11 ||3 ||5 ||8 ||4 
|-
| 2003-2004|| Battalion de Brampton || LHO ||57 ||19 ||27 ||46 ||19 ||12 ||7 ||8 ||15 ||2 
|-
| 2004-2005|| Rampage de San Antonio || LAH ||58 ||5 ||6 ||11 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Wildcatters du Texas || ECHL ||12 ||5 ||6 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2005-2006|| Americans de Rochester || LAH ||61 ||13 ||19 ||32 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Americans de Rochester || LAH ||50 ||14 ||21 ||35 ||16 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2006-2007|| Panthers de la Floride || LNH ||14 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Americans de Rochester|| LAH ||6 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2007-2008|| Panthers de la Floride|| LNH ||76 ||8 ||17 ||25 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Panthers de la Floride || LNH ||66 ||4 ||15 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2009-2010|| Panthers de la Floride || LNH ||76 || 5 || 9 || 14 || 18||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2010-2011|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 55|| 14|| 15|| 29|| 43|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2011-2012|| Barys Astana || KHL || 52|| 9|| 20|| 29|| 23|| 7|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2012-2013|| Kloten Flyers || LNA|| 22|| 2|| 4|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Ässät || SM-liiga || 39|| 5|| 11|| 16|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Oceláři Třinec || Extraliga || 39|| 5|| 20|| 25|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016|| HC Oceláři Třinec || Extraliga || 9 || 2 || 0 || 2 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017|| HC Oceláři Třinec || Extraliga || 46 || 9 || 15 || 24 || 24 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2017-2018|| Grizzlys Wolfsbourg || DEL|| 31 ||12 || 10 ||22|| 10 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4

| 232 ||18 ||42 ||60 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en novembre 1984
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur du Barys Astana
Joueur du EHC Kloten
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HC Oceláři Třinec
Naissance à Litoměřice
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Naissance en Tchécoslovaquie